Водопа́д:

 Водопад — природное явление.
 Водопад — корабельный противолодочный комплекс (РПК-6).
 Водопад — станция комплексной электрокоагуляционной подготовки воды.
 ВОДОПАД имени Вахтанга Кикабидзе — верхотурская панк-фолк-рок группа.
 Водопад — литография Эшера.
 Водопад — стихотворение Державина.
 «Водопад» — советский фильм режиссёра Юрия Борецкого (1973).
 Водопад — девятый студийный альбом Григория Лепса, вышедший в свет в 2009 году.
Водопад — одно из названий каскадной методологии разработки.